CBH est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Béchar - Boudghene Ben Ali Lotfi, en Algérie, selon le code IATA.

CBH est un sigle qui peut désigner :
 Compagnie bancaire helvétique, une banque privée suisse ;
 Syndrome de Claude Bernard-Horner, en médecine.